Ниже приведён список высших учебных заведений Камбоджи в соответствии с Министерством образования, молодёжи и спорта Камбоджи.

В эпоху «Демократической Кампучии» (1975—1979 годы) камбоджийская официальная система образования перестала существовать, многие образованные люди бежали из страны или погибли. После падения режима «красных кхмеров» и провозглашения Народной Республики Кампучия систему образования фактически пришлось воссоздавать заново. В 1990-х годах, после урегулирования кампучийского конфликта 1980-х годов, систему образования пришлось перестраивать, чтобы получить в итоге современную систему национального образования.

Государственные университеты

Частные университеты

См. также

Примечания 

Списки:Камбоджа